Soyaux ist der Name

 der westfranzösischen Stadt Soyaux im Département Charente

Soyaux ist der Familienname folgender Personen:

 Frida Soyaux, bekannter als Frida Schanz (1859–1944), deutsche Pädagogin und Schriftstellerin, Ehefrau von Ludwig Soyaux
 Hermann Soyaux (1852–1928), deutscher Botaniker und Forschungsreisender
 Ludwig Soyaux (1846–1905), deutscher Schriftsteller